Slovo Vauxhall má několik významů:
 Vauxhall (Londýn) – část Londýna,
 Vauxhall (stanice metra v Londýně) – stanice metra, autobusu a vlaku v Londýně,
 Vauxhall Bridge – most přes řeku Temži v Londýně,
 Vauxhall (automobil) – britský výrobce aut.

Externí odkazy